Райя или Райа может означать:
 Райя — первоначально (исторически) обозначение всех подданных в мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока; позднее — податное сословие (крестьяне и горожане). Также райей могла называться территория, отнятая у вассального правителя и напрямую подчинённая османской администрации (обычно в окрестностях крепости).
 Raya — приложение на iOs.
 Райя, Давид (род. 1995) — испанский футболист.
 Райа, Хавьер (род. 1991) — испанский фигурист.

См. также 
 Рая (значения)